Harmath Imre (1890–1940) névváltozata Hartmann Imre, színpadi szerző
 Hartmann Imre (1895–1978) gordonkaművész, kamarazenész, tanár
 Hartmann Imre (1947) üzemvezető